Фердинанд Неаполитанский (; 12 декабря 1751, Неаполь, Неаполитанское королевство — 4 января 1825, Неаполь, королевство Обеих Сицилий) — 1-й король Обеих Сицилий под именем Фердинанда I (1816—1825), король Сицилии под именем Фердинанда III (1759—1816) и король Неаполя под именем Фердинанда IV (1759—1816; с прерыванием правления в 1799 и 1806—1815).

Представитель неаполитанской линии испанской ветви дома Бурбонов. Как политический деятель находился в тени своей энергичной супруги Марии Каролины и её фаворита Актона. Придерживался крайне консервативных взглядов. На его правление пришлись многочисленные войны с Францией.

Ранние годы 
Отец Фердинанда, неаполитанский король Карл VII, унаследовал в 1759 году испанский трон и отправился править на Пиренеи, оставив 8-летнего мальчика в Неаполе на попечение Регентского совета. Сановники во главе с Бернардо Тануччи продолжали начатые его отцом либеральные реформы в духе просвещённого абсолютизма. 

Его образование, порученное князю Доменико Санникандро, носило поверхностный характер. Он почти никогда не интересовался делами государства. Любил охоту и женщин. За простоту в обращении с подданными и использование в повседневной речи неаполитанского диалекта он был прозван королём простонародья.

Фердинанд расходовал огромные средства на достройку королевской резиденции в Казерте. Также заказал для себя постройку охотничьего домика на озере Фузаро. 

После рождения в 1775 году престолонаследника в Государственный совет была допущена королева Мария Каролина Австрийская, которая стала при благожелательном попустительстве супруга наводить там свои порядки. В следующем году Тануччи был отправлен в отставку. В королевстве воцарилась атмосфера реакции.

Исключением был период с 1786 по 1789 годы, когда правительство возглавлял Доменико Караччиоли, временно возобновивший политику просвещённого абсолютизма. В 1787 году король основал . В 1789 году — шелкопрядильную фабрику в . При содействии адмирала Актона, фаворита королевы, открыл верфи в Кастелламмаре-ди-Стабия и построил большой современный флот. 

Очередное «закручивание гаек» произошло, когда французские революционеры отправили на гильотину родную сестру королевы. Неаполь сразу вступил в первую антифранцузскую коалицию, а потом и во все последующие.

Изгнание в Палермо 
Победы генерала Наполеона Бонапарта в Италии заставили Неаполитанское королевство в 1796 году выйти из антифранцузской коалиции. В 1798 году в Неаполь прибывает британская эскадра адмирала Нельсона, одержавшего победу над французами при Абукире. Король снова решает вступить в антифранцузскую коалицию и напасть на Римскую республику, созданную по образцу Французской. Однако в конце декабря того же года французы вошли в Неаполь, низложили короля и провозгласили Партенопейскую республику. На кораблях Нельсона королевский двор в панике бежал в Палермо.

В июне 1799 года республиканцы сдались повстанцам-санфедистам и русскому десанту. Фердинанд смог вернуться в Неаполь. Невзирая на милостивые условия сдачи, зачинщики «бунта» были казнены. В государстве установился полицейский режим, продолжавшийся до сентября 1800 года, когда Бонапарт, разгромив австрийцев при Маренго, заставил короля прекратить репрессии против бывших республиканцев.

В 1805 году, рассчитывая на британскую и русскую помощь, Фердинанд третий раз вступает в войну против Франции. В начале 1806 года, когда наполеоновская армия вошла в Неаполь, королём вместо Фердинанда был провозглашён брат Наполеона Жозеф, которого в 1808 году сменил маршал Иоахим Мюрат. Королевский двор вновь искал спасения на Сицилии.

Английский посланник Бентинк в 1811 году убедил Фердинанда смягчить деспотический стиль правления: 16 января 1812 года назначен регентом принц Франциск (до 5 июля 1814 года); 19 июля 1812 года была принята , ограничившая королевскую власть в пользу . Мария Каролина в 1813 году была выслана в Вену. Как только до Палермо дошла весть о её смерти, Фердинанд, забыв про траур, заключил морганатический брак с любовницей Лючией Мильяччо, получившей титул герцогини ди Флоридия.

После свержения Мюрата и вторжения австрийцев престарелый монарх вернулся в Неаполь как абсолютный правитель королевства Обеих Сицилий. В честь реставрации Бурбонов в столице была заложена грандиозная . Начались гонения на противников режима, число жертв «белого террора» оценивается в 10 тысяч человек.

Борьба с карбонариями 
Возвращение деспотизма вызвало недовольство либерально настроенных молодых людей, прозванных карбонариями. Летом 1820 года в Королевстве обеих Сицилий началась . 15 июня происходит восстание в Палермо, 2 июля — в Ноле и Авелино, 5 июля — в Неаполе. На следующий день король вынужден был объявить о «даровании» конституции, которая уже 13 июля вступила в силу. 16 июля  на Сицилии был созван парламент, восстановивший конституцию 1812 года. Была восстановлена личная уния между Неаполем и Сицилией. 1 октября в Неаполе был созван , избранный в августе в соответствии с конституцией. События в королевстве вызвали переполох в Священном союзе: для их обсуждения собрался конгресс в Троппау. Из-за парламентского запрета Фердинанд не смог принять в нём участия.

Неаполитанский парламент отказался признавать самостоятельность Сицилии, куда ещё 30 августа были отправлены войска. 22 ноября революция на Сицилии была подавлена, а личная уния упразднена. В 1821 году, передав управление принцу Франциску, Фердинанд отправился на  конгресс в Лайбахе, где заручился поддержкой русского императора Александра I и австрийского канцлера Меттерниха. Австрийская армия вторглась на территорию Королевства обеих Сицилий: 7 марта армия парламента была разбита , 24 марта интервенты вошли в Неаполь. Была восстановлена абсолютная монархия. До 1828 года территория королевства была оккупирована австрийскими войсками. В разгар новых гонений на инакомыслящих Фердинанд умер.

Вклад в науку 
При поддержке Фердинанда I была создана Палермская астрономическая обсерватория, где был открыт первый астероид Церера. 

При нём королевский двор в Неаполе стал одним из центров европейской культуры и просвещения. Им был основан Королевский музей Бурбонов, в который он перенёс , унаследованное его бабушкой Изабеллой Фарнезе. Он учредил Консультативный совет по вопросам древностей и изящных искусств, чья деятельность была направлена на охрану памятников античной и средневековой культуры на территории государства.

Дети 
Фердинанд I женился 12 мая 1768 года на Марии Каролине Австрийской (13 августа 1752 — 8 сентября 1814), дочери императора Священной Римской империи Франца I Стефана и эрцгерцогини Марии Терезии. У супругов было 18 детей, многие из которых умерли в младенчестве:

Генеалогия

Награды 
 Великий магистр инсигний Королевского ордена Святого Януария 
 Великий магистр Священного военного Константиновского ордена Святого Георгия
 Великий магистр Королевского ордена Святого Фердинанда и заслуг
 Великий магистр Королевского ордена Обеих Сицилий
 Великий магистр Королевского и военного ордена Святого Георгия и Воссоединения
 Кавалер ордена Золотого Руна (Испания, 1751)
 Кавалер ордена Святого Духа (Франция, 8 сентября 1760)
 Кавалер Императорского ордена Святого апостола Андрея Первозванного (Россия, 25 сентября 1800)
 Кавалер Императорского ордена Святого благоверного князя Александра Невского (Россия, 25 сентября 1800)
 Кавалер Императорского ордена Святой Анны 1-й степени (Россия, 25 сентября 1800)
 Кавалер цепи Королевского Достопочтенного ордена Карлоса III (Испания, 16 мая 1815)
 Кавалер Высшего ордена Святого Благовещения (Сардинское королевство, 1822)
 Кавалер Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря (Сардинское королевство, 1822)

В культуре 
Фердинанд I изображён Александром Дюма-отцом в романе «Луиза Сан-Феличе». Он является также персонажем ряда художественных фильмов:

 «Леди Гамильтон» (1941) — ;
 «» (1942);
 «» (1950) — ;
 «Корабли штурмуют бастионы» (1953) — Сергей Мартинсон;
 «» (1959) — ;
 «» (1966);
 «Фердинанд и Каролина» (1999) — , , ;
 «Луиза Санфеличе» (2004) — ;
 «» (2004) — Чезаре Бельсито;
 Сериал «Екатерина. Самозванцы» (2019) — Сергей Тесслер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт королевского дома Бурбонов-Обеих Сицилий

Короли Сицилии
Короли Обеих Сицилий
Правители Неаполитанского королевства XVIII века
Правители Неаполитанского королевства XIX века